OpenCola:

 OpenCola — газированный напиток, рецепт изготовления которого распространяется на условиях GNU GPL.
 «OpenCola (компания)» — канадская компания, существовавшая с 1999 по 2003 годы, занимавшаяся разработкой программного обеспечения для пиринговых сетей и предложившая напиток OpenCola в качестве своей рекламы.